Меркише-Хайде () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. Занимает площадь 210,09 км². Официальный код — 12 0 61 329.

Коммуна подразделяется на 17 сельских округов.

Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является лужицкий.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга